Tisza-kastély (Csegőd)
Tisza-kastély (Erdőgyarak)
Tisza-kastély (Geszt)
Tisza-kastély (Kocsord)
Teleki–Tisza-kastély (Nagykovácsi)